Граничар:

Топоним 
 Граничар — село в Бургасской области Болгария;
 Граничар — село в Добричской области Болгария.

Прочее 
 Граничар — пограничник, житель Военной границы (до XIX века пограничная область на юге Австро-Венгрии).
 «Граничар» — еженедельная газета, официальное печатное издание пограничных войск Болгарии (издание которой началось 9 сентября 1950 года)